Nobelprijs, jaarlijks uitgereikt sinds 1901, op verzoek van de Zweedse uitvinder Alfred Nobel
 Nobel (munt), een middeleeuwse, van oorsprong Engelse, gouden munt
 Nobel (lettertype), een lettertype uit 1929 van S.H. de Roos
 Nobel (film), een film uit 2001 van Fabio Carpi
 Nobelium, een van de elementen

Personen
 de Zweedse familie Nobel:
 Alfred Nobel, (1833-1896), de uitvinder van dynamiet, uit zijn erfenis wordt de Nobelprijs gefinancierd
 Immanuel Nobel, (1801-1872), vader van Alfred Nobel
 Robert Nobel, (1829-1896), broer van Alfred Nobel, medeoprichter van Branobel
 Ludvig Nobel, (1831-1888), broer van Alfred Nobel, medeoprichter van Branobel en de eerste president
 Emanuel Nobel, (1859-1932), zoon van Ludvig Nobel en Branobels tweede president
 Arnold Nobel, 13e-eeuws politicus
 Chris Nobel (1993), een Nederlands motorcoureur
 Corrie Nobel-van Vuren (1919-2002), een Nederlands politica
 Hendrik Nobel (1568-1649), VOC-bewindvoerder
 Jeroen Nobel (1960), een Nederlands bestuurder en politicus

Bedrijven
 Nobel Industries, een bedrijf opgericht door Alfred Nobel
 Branobel, een oliemaatschappij in Azerbeidzjan opgericht door Ludvig en Robert Nobel
 Nobel Biocare, een bio-tech bedrijf, voorheen onderdeel van Nobel Industries
 AkzoNobel, het resultaat van de fusie tussen Akzo en Nobel Industries in 1994
 Nobel Ltd, een internationaal telecommunicatiebedrijf opgericht in 1998 door Thomas C. Knobel

Zie ook 
 Nobels (doorverwijspagina)